Gaetano Morbioli – regista di videoclip italiano
 Lino Morbioli – ex calciatore italiano
 Ludovico Morbioli – penitente italiano